Обуа́си () — город на юге Ганы, на территории региона Ашанти. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части региона, на расстоянии приблизительно 170 километров к западу-северо-западу (WNW) от столицы страны Аккры. Абсолютная высота — 229 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 115 564 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В окрестностях города расположен , являющийся одним из крупнейших в мире. Добыча золота на нём ведётся начиная с XVII века.
Сообщение Обуаси с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Кумаси.

Известные уроженцы 
 Джон Менса — ганский футболист, защитник сборной Ганы.

Города-побратимы 
  Риверсайд, США

Примечания 

Города Ганы